Joseph Donald Reid Cabral (9 de junho de 1923, Santiago de los Caballeros - 22 de julho de 2006) foi antigo líder da República Dominicana. Ele presidiu o "triunvirato" de 29 de dezembro de 1963, depois de um golpe de Estado.

Biografia 
Donald Reid foi filho de William Reid, um imigrante escocês que dirigia uma concessionária de automóveis. Foi posto em um triunvirato pelos militares, mas por fim chegou a dominá-lo e ganhar um certo poder. Em 1965, uma revolta pró-Juan Bosch ocorreu, o que acabaria por levar à sua queda, embora os Estados Unidos tentassem sufocá-la com a Operação Power Pack.

De 1986 a 1988, atuou como ministro das Relações Exteriores do país. 

Ele era trineto de dois ex-presidentes dominicanos (Buenaventura Báez e José María Cabral).

Ancestrais 
</center>

Políticos da República Dominicana
Militares da República Dominicana